Tomatensalat steht für:

 aus Tomaten zubereiteter Salat, siehe Salat (Speise)
 Tomatensalat (Lied), ein deutsches Kinderlied